Independence Park Botanic Gardens - Hortus Botanicus in Baton Rouge, Louisiana
 Independence Park (Charlotte, North Carolina) - park in Charlotte, North Carolina
 Independence Park (Chicago) - park in Chicago, Illinois
 Independence Park (Jamaica) - stadion in Kingston, Jamaica
 Independence National Historical Park - nationaal park in Philadelphia, Pennsylvania
 Independence Park, Port Vila - cricket stadion in Port Vila, Vanuatu
 Independence Park (Jerusalem) - park in Jeruzalem, Israël

Zie ook
 Independence Stadium (doorverwijspagina)